Семён Хромов:
 Хромов, Семён Спиридонович (1920—2012) — советский и российский историк, педагог.
 Хромов, Семён Феофанович (1813—1893) — томский купец 2-й гильдии.